Sharma kan som auktorsförkortning betyda:

 Bharati O. Sharma
 Jyotsna Sharma
 Lokendra R. Sharma
 R.C. Sharma
 V. Sharma
 Yash Paul Sharma

Robotskapade auktorsförkortningar